Washington Heights (Chicago) ;
 Washington Heights, Manhattan ;
 Washington Heights (New York) ;

Autres 

 Washington Heights (film)

Homonymie de localités aux États-Unis